

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Adolfów – część wsi Chorzeszów w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Adolfów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Adolfów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Ceranów
 Adolfów – część wsi Baranów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój

Linki zewnętrzne